Laaber ist der Ortsname von:

 Laaber, Markt im Landkreis Regensburg, Bayern
 Laaber (Pilsach), Ortsteil der Gemeinde Pilsach, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Laaber (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern

 Laaber ist Namensbestandteil folgender Flüsse:
 Große Laaber, rechter Nebenfluss der Donau, der in den Südarm der Donau bei der Staustufe Straubing mündet
 Kleine Laaber, ehemaliger rechter Nebenfluss der Donau, der jetzt in die Große Laaber mündet
 Weiße Laaber, linker Nebenfluss der Altmühl in Bayern, Mündung beim Ort Dietfurt
 Schwarze Laaber, linker Zufluss der Donau in Bayern, beim Ort Sinzing gegenüber von Regensburg

Laaber ist der Name der
 Burgruine Laaber, die Ruine einer Höhenburg über dem Zentrum des Marktes Laaber

Laaber ist der Familienname von:
 Adriano Laaber (* 1980), brasilianisch-österreichischer Fußballspieler, siehe Adrianinho
 Otto Laaber (1934–1973), österreichischer Schriftsteller 
Hadamar von Laber (* um 1300; † um 1360), Dichter aus dem Geschlecht der Laaber

Siehe auch:
 Laaber-Verlag
 Laber